La ville de Nairobi, capitale du Kenya, a été touchée par plusieurs attentats islamistes :

 attentat contre l'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Kenya, en 1998 ;
 attaque du centre commercial Westgate, en 2013 ;
 attaque de 2019 à Nairobi.